I.W. Tegner eller Isa(a)c Wilhelm Tegner er navnet på flere personer:

 I.W. Tegner (litograf) (1815-1893) – dansk litograf
 I.W. Tegner (generaldirektør) (1832-1909) – dansk generaldirektør for DSB